Laut Tawar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Danau Lauttawar, sjö, Aceh, 
 Kecamatan Laut Tawar, distrikt, Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar